Notodoma är ett släkte av skalbaggar. Notodoma ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stumpbaggar
Notodoma